

Ouderkerk, ancienne commune située sur l'Yssel hollandais, en Hollande-Méridionale
 Ouderkerk aan de Amstel, village de la commune d'Ouder-Amstel, en Hollande-Septentrionale, sur l'Amstel
 Ouderkerk aan den IJssel, village de la commune d'Ouderkerk, en Hollande-Méridionale, sur l'IJssel hollandais